Galantino  o bucaneve, nome comune del Galanthus nivalis, pianta perenne
 Nunzio Galantino (1948), vescovo cattolico italiano
 Davide Galantino (1979), militare e politico italiano